Black Widow peut désigner :

Arts, loisirs et media

Cinéma 
 Black Widow est un film américain sorti en 1954.
 Black Widow est un film américain sorti en 1987 avec Debra Winger et Sami Frey;
 Black Widow est un téléfilm américain réalisé par Armand Mastroianni et diffusé en mai 2008
  film de Mark Roemmich sorti en 2010
 Black Widow est le nom original du personnage de la Veuve noire présent dans les comics de Marvel Comics
 Black Widow est un film (2021) centré sur le personnage ci-dessus
 , studio de films pornographiques

Musique 
 Black Widow, groupe de rock progressif britannique
 , album du pianiste et compositeur Lalo Schifrin, sorti en 1976
 , album du groupe In This Moment, sorti en 2014
 , chanson d'Iggy Azalea sortie en 2014
 , label discographique italien fondé en 1990

Jeux vidéo 
 Black Widow, jeu vidéo sorti en 1982
 , développeur de jeux vidéo sur PC

Aéronautique et aviation 
 Northrop P-61 Black Widow, avion américain spécifiquement conçu pour la pénétration et la chasse nocturnes

Voir aussi 
 

Homonymie de titre